Antoni Macierewicz 
 Zdzisław Macierewicz
 Macierewicz i jego tajemnice